Pierre Grillet (football)
 Pierre Grillet (parolier)